Șincai steht für:

 Șincai (Mureș), eine Ortschaft im rumänischen Kreis Mureș

Șincai ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Șincai (1754–1816), rumänischer Theologe, Historiker und Romanist